Doug Hogue – giocatore di football americano statunitense
 Dustin Hogue – cestista statunitense
 Paul Hogue – cestista statunitense